Le dimanche est le jour de la semaine situé après le samedi et avant le lundi.

Œuvres 
 Dimanche est un roman de Georges Simenon (1958) ;  
 Dimanche est un court métrage réalisé par Emmanuel Finkiel en 2000 ;  
 Dimanche est un court métrage d'animation réalisé par Patrick Doyon en 2011 ;  
 Dimanches est un court métrage réalisé par Valéry Rosier et sorti en 2011 ;  
 Dimanche est un album d'Oldelaf (2014).

Patronyme 

 Louise Dimanche, actrice, chanteuse, danseuse et directrice de théâtre française du .

Personnages 
 Dimanche est un personnage de bande dessinée, de la série Les Petits Hommes.

Autres 
 Dimanche est le nom originel de la Société Dim, qui fabrique des sous-vêtements masculins et féminins.
 Dimanche est un hebdomadaire religieux belge qui se décline selon deux modalités : Dimanche paroissial et Dimanche Express.
 Dimanche, le miroir de la semaine, hebdomadaire français, créé en 1945 par la Librairie Jules Tallandier.

Patronyme français
Homonymie de titre